Goederenwagon
 Spoorwegrijtuig

Zie ook 
 wagon (doorverwijspagina)